

Personnalités 

 John Njoroge (1984-2014), coureur cycliste kényan ;
 Mercy Njoroge (née en 1986), athlète kényane ;
  (né en 1928), diplomate et journaliste kényan ;
 , ministre presbytérienne ; 
  (né en 1963), homme politique kényan ;
  (né en 1980), marathonien kényan ;
  (née en 1989), entrepreneuse kényane.